Vilanova de Prades kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilanova de Prades (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Vilanova de Prades (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar